Ettling ist

ein Familienname:
 Carl Jacob Ettling (1806–1856), deutscher Mineraloge

ein Ortsname:
 Ettling (Pförring), Ortsteil des Marktes Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ettling (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Wasserkraftwerk Ettling
 Etting
 Ettlingen
 Etling